Soós Jóska
Soós Jóska (1921–2008) sámánfestő

Soós József
Soós József (1953–) költő

Sós József
Sós József (1906–1973) orvos, patológus, az MTA tagja
Sós József (1924–2009) labdarúgó-játékvezető